Кубок Шпенглера 1999 — 73-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1999 року. Переможцем став німецький клуб Кельнер Гайє.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Лучіано Борсато («Давос») 7 (3+4)

Команда усіх зірок
 Воротар: Ігор Карпенко («Металург»)
 Захисники: Джон Майнер («Кельнер Гайє») — Сергій Фокін («Фер'єстад»)
 Нападники: Валерій Карпов («Металург») — Тод Елік (Канада) — Морган Самуельссон («Давос»)

Див. також 
 1999 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1999
1999 у хокеї з шайбою
1999 у швейцарському спорті